HyperTalk — язык программирования высокого уровня, использовался в системе визуализации и сбора информации HyperCard в качестве скриптового языка. 

Язык является объектно-ориентированным, динамически типизированным, использует псевдо-переменные и контекстно зависимый многовариантный синтаксис. Синтаксис языка напоминает выражения обычного английского языка, рекомендуется для изучения в школах.

Язык получил дальнейшее развитие в системах:
 MetaCard — клон системы HyperCard для Unix,
 LiveCode — кросс-платформенная среда на базе MetaCard для систем Linux, Windows, MacOS, Android.
и множества других под общим названием xTalk.

Примечания